

Geografia 
 Garner – località statunitense dell'Arkansas
 Garner – città statunitense dell'Iowa
 Garner – località statunitense della Carolina del Nord

Persone 
 Alan Garner – scrittore inglese
 Andrea Garner – ex cestista statunitense
 Andrew Garner – allenatore di calcio ed ex calciatore 
 Bill Garner – cestista statunitense
 Chris Garner – cestista statunitense
 Cindy Garner – attrice statunitense
 Erroll Garner – pianista jazz statunitense
 Gary Garner – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Glyn Garner – ex calciatore gallese
 James Garner – attore statunitense
 James Garner – calciatore inglese
 Jennifer Garner – attrice statunitense
 Joe Garner – calciatore inglese
 John Nance Garner – politico statunitense
 Julia Garner – attrice statunitense
 Kelli Garner – attrice statunitense
 Marcellite Garner – doppiatrice statunitense
 Margaret Garner – schiava statunitense al centro di un caso giudiziario
 Marty Garner – wrestler statunitense
 Nate Garner – giocatore di football americano statunitense
 Peggy Ann Garner – attrice statunitense

Altri progetti